Gray  en Franche-Comté département de la Haute-Saône a été plusieurs fois assiégée :
Siège de Gray (1440), par les Écorcheurs
Siège de Gray (1477), par Guillaume de Vaudrey
Siège de Gray (1480), par Charles d'Amboise
Siège de Gray (1668), par Louis XIV
Siège de Gray (1674), par Philippe de Navailles